Памятник С. О. Макарову:
 Памятник С. О. Макарову (Владивосток)
 Памятник С. О. Макарову (Кронштадт)
 Памятник С. О. Макарову (Николаев)